Гёльди () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Гёльди, Анна (1734—1782) — известна как «последняя ведьма» Швейцарии, а также последняя женщина в Европе, официально приговоренная к смерти как ведьма.
 Гёльди, Эмиль Август (1859—1917) — швейцарский естествоиспытатель.